Аргентино-испанский дуэт Паола Суарес / Вирхиния Руано Паскуаль защитил свой прошлогодний титул.

Посев 

 ' Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Титул)
  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Финал)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва /  Елена Лиховцева (Третий раунд)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Полуфинал)
  Жанетта Гусарова /  Кончита Мартинес (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Корина Морариу /  Патти Шнидер (Полуфинал)

<li>  Анабель Медина Гарригес /  Динара Сафина (Второй раунд)
<li>  Саманта Стосур /  Брианн Стюарт (Третий раунд)
<li>  Мария Венто-Кабчи /  Хисела Дулко (Второй раунд)
<li>  Эмили Луа /  Николь Пратт (Четвертьфинал)
<li>  Синобу Асагоэ /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
<li>  Марион Бартоли /  Анна-Лена Грёнефельд (Третий раунд)
<li>  Ивета Бенешова /  Квета Пешке (Третий раунд)
<li>  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Третий раунд)
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые